Гриссом:

 Гриссом, Вирджил Айвэн — американский астронавт.
 Гриссом — кратер на обратной стороне Луны.
 (2161) Гриссом — астероид из группы главного пояса, который был открыт 17 октября 1963 года.